

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочный матч I чемпионата Европы

Отборочный матч I чемпионата Европы

Отборочный матч XIX Олимпиады

Ответный отборочный матч XIX Олимпиады

Отборочный матч I чемпионата Европы

Отборочный матч I чемпионата Европы

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочный матч I чемпионата Европы

Отборочный матч I чемпионата Европы

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Неофициальные игры сборной 
Товарищеский матч в честь 60-летия Финского футбольного союза

Ссылки 
 Игры сборной, 1967

Футбол в СССР в 1967 году
1967